Die Comarca Ribera Alta ist eine der 16 Comarcas in der Provinz Valencia der Valencianischen Gemeinschaft.

Der Júcar, der große Fluss der Valencianischen Gemeinschaft, ist am charakteristischsten für die Ribera Alta. Er bringt Wasser aus der Cuenca, um diese Ebene, die südlich von Valencia liegt, zu bewässern. Die Wirtschaft dieser vorwiegend landwirtschaftlich geprägten Region basiert vor allem auf der Orange, eine Kulturpflanze, die seit dem 18. Jahrhundert angebaut wird. Aus dem reichen historischen und künstlerischen Erbe der Region sind vor allem die Orte La Pobla Llarga, Carcaixent und Alzira hervorzuheben.

Die südöstlich gelegene Comarca umfasst 35 Gemeinden auf einer Fläche von  km².

Gemeinden 

Comarca in der Provinz Valencia